Пютлинген () — город в Германии, в земле Саар.

Входит в состав района Саарбрюкен. Население составляет 20,0 тыс. человек (2010). Занимает площадь 23,94 км². Официальный код — 10 0 41 515.

Город подразделяется на 2 городских района.

Персоналии 
 Лео Кремер (род. 1944) — органист и дирижёр (родился в Пютлингене)

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара